Jackrabbit et jack rabbit sont des termes anglais pour « lièvre » (hare).
 Jackrabbit était le surnom de Herman Smith-Johannsen (1875-1987), un athlète et un supercentenaire norvégien-canadien.
 Jack Rabbit est un court-métrage documentaire de 1975 sur la vie de Herman Smith-Johannsen, le skieur centenaire.
 Jack Rabbit sont des montagnes russes en bois du parc Kennywood.

Voir aussi 

 La Réserve écologique Jackrabbit est une réserve naturelle canadienne située dans les Laurentides au Québec.
 Jazz Jackrabbit est une série de jeux vidéo.
 Jackrabbit (Apache) est un projet de l'Apache Software Foundation.
 Jack Rabbit Slim's, restaurant fictif dans le film Pulp Fiction.